de spoorlijn tussen Berlijn-Spandau en Berlijn Ostbahnhof van DB Netze:
 Berlijn-Ostbahnhof - Berlijn-Westkreuz, een spoorlijn tussen Berlin-Ostbahnhof en  Berlin-Westkreuz
 Berlijn-Westkreuz - Spandau, een spoorlijn tussen Berlijn-Westkreuz en Spandau

6109